Stenichnus collaris — вид мирмекофильных коротконадкрылых жуков рода Stenichnus из подсемейства Scydmaeninae.

Распространение 
Европа (Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Ближний Восток.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки буровато-коричневого цвета. Отмечены в мирмекофильных связях с муравьями следующих видов: Formica rufa, Formica cunicularia, Lasius fuliginosus.
Вид был впервые описан в 1822 году немецкими энтомологами Густавом Кунце (Gustav Kunze; 1793—1851) и Филиппом Джакобом Мюллером (Philipp Wilbrand Jacob (Jakob) Müller (Mueller); 1771—1851).
Таксон  включен в состав рода  (вместе с , , , , , , , ), который близок к родам  и Stenichnoteras, и включён в трибу Cyrtoscydmini из подсемейства Scydmaeninae.
Subspecies	
 Подвид Stenichnus collaris collaris
 Подвид Stenichnus collaris paganetti

Примечания

Литература 
  https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3630.1.2

Ссылки 
 
 
 
Сцидмениды
Мирмекофилы
Животные, описанные в 1822 году
Насекомые Европы